Дорохуск () — село в Холмском повете Польши.
 Дорохуск — гмина в Холмском повете Польши.
 Дорохуск — железнодорожная станция в селе Дорохуск.